Anthony Taylor (basketballer), een Amerikaans basketballer
 Anthony Taylor (bisschop), een Amerikaans rooms-katholiek bisschop
 Anthony Taylor (militair), een Amerikaans militair, onderscheiden met de Medal of Honor
 Anthony Taylor (scheidsrechter), een Engels voetbalscheidsrechter
 Anthony Taylor (schoonspringer), een Brits schoonspringer